Костин, Павел Иванович:
 Костин, Павел Иванович (1951—1994) — советский и украинский футбольный тренер.
 Костин, Павел Иванович — советский конструктор-артиллерист, кавалер ордена Ленина (1936); после войны возглавлял один из отделов НИИ-88 по разработке ракетной техники